Futurecom TME — немецкая автогоночная команда, участвующая с 2006 года в серии ДТМ. Команда основана в 2000 году Колином Коллесом, который также осуществляет и другие гоночные проекты в других сериях, иногда под брендом ТМЕ, иногда отдельно. Техническим директором команды является Борис Бермес, а менеджером Манфред Раветто. Команда базируется в Грединге, недалеко от Ингольштадта, и выступает на машинах Ауди, правда, без заводской поддержки, в отличие от остальных команд ДТМ, ввиду чего выставляет машины двухлетней давности, и с гонщиками, полностью оплачивающими своё участие в гонках. Также ТМЕ участвовала в гонках Ф3, немецком (до 2003 года) и Евросерии (2003—2005 годы), причём в немецком чемпионате в 2001 года одержала 4 победы и боролась за титул. В 2009 году ТМЕ приобрела и выставила в гонки серии Ле-Ман, а также 24 часа Ле-Мана 2 турбодизельных спортпрототипа Audi R10, завершивших свой 3-летний цикл в заводских командах (Joest Racing).

В 2009 году за команду в ДТМ выступают Томаш Костка, Кристиан Баккеруд и Йоханнес Зейдлиц в ДТМ, Кристиан Баккеруд, Кристиан Альберс в серии Ле-Ман

Ссылки 

 Официальная страница Futurecom TME
 Информация о команде

Команды DTM
Автогоночные команды Германии